Edward Długosz ps. Kronikarz (ur. 25 września 1918 w Niemczech, zm. 24 marca 1952 w Warszawie).

Syn Władysława i Marii z Tomczyków. Mieszkaniec Szczecina. Nie są znane jego losy w okresie okupacji niemieckiej. W 1949 nielegalnie przedostał się na terytorium Austrii. Powrócił, również nielegalnie, do Polski, wkrótce aresztowany i oskarżony o prowadzenie działalności szpiegowskiej; miał nosić ps. „Kronikarz”. Sądzony razem z Eugeniuszem Falkusem, Tadeuszem Głuchowskim, Wacławem Korwelem i Ryszardem Kuzubskim. Ława WSR we Wrocławiu pod przewodnictwem kpt. Franciszka Kapczuka nr akt. R.Wrocław Sr.575/51 skazała ich wszystkich  31 grudnia 1951 na podstawie art 14 §2 Dekr. z 13.06.1946 na karę śmierci . Prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Edward Długosz został stracony 24 marca 1952.

Dokładne miejsce pochówku jest nieznane. Mogiła symboliczna znajduje się na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie w Kwaterze "na Łączce".

Przypisy

Bibliografia 
 , zob też 
 AIPN, Teczki więźniów 1952, Długosz Edward
 AWL, WSR w Warszawie, 118/91/3867–3868; Informator o osobach skazanych..., według indeksu
 J.R. Kubiak, Tajemnice więzienia mokotowskiego...

Urodzeni w 1918
Więźniowie polityczni – straceni w więzieniu mokotowskim 1945–1956
Zmarli w 1952